Constantin Braun (né le  à Lampertheim) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il est le frère de Laurin Braun, également professionnel.

Biographie

Carrière en club 
En 2006, il joue ses premiers matchs dans la DEL avec les Eisbären Berlin. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2006 dans la Ligue nationale de hockey par les Kings de Los Angeles en sixième ronde, en . L'équipe remporte le titre de champion d'Allemagne en 2008 et 2009 et le Trophée européen 2010.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe d'Allemagne au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2004-2005 || Eisbären Juniors Berlin || Oberliga ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Eisbären Juniors Berlin || Oberliga ||24 ||12 ||10 ||23 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Eisbären Berlin || DEL ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Eisbären Juniors Berlin || Oberliga ||10 ||4 ||3 ||7 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Eisbären Berlin || DEL ||34 ||1 ||3 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Eisbären Juniors Berlin || Oberliga ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008 || Eisbären Berlin || DEL ||50 ||4 ||7 ||11 ||32 ||14 ||3 ||7 ||10 ||2 
|-
|2008-2009 || Eisbären Juniors Berlin || Oberliga ||2 ||1 ||4 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Eisbären Berlin || DEL ||43 ||6 ||9 ||15 ||20 ||12 ||0 ||2 ||2 ||2 
|-
|2009-2010 || Eisbären Berlin || DEL ||40 ||6 ||12 ||18 ||26 ||5 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|2010-2011 || Eisbären Berlin || DEL || 51|| 6|| 12|| 18|| 48|| 12|| 2|| 3|| 5|| 8
|-
|2011-2012 || Eisbären Berlin || DEL || 37|| 5|| 13|| 18|| 14|| 13|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
|2012-2013 || Eisbären Berlin || DEL || 40|| 8|| 18|| 26|| 26|| 13|| 2|| 20|| 22|| 8
|-
|2013-2014 ||Eisbären Berlin ||DEL || 30|| 2|| 11|| 13|| 26|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2014-2015 || Eisbären Berlin|| DEL || 13|| 2||9|| 11|| 6||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2015-2016 || Eisbären Berlin|| DEL || 52 || 7 || 12 || 19 || 34 || 7 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 2016-2017 || Eisbären Berlin|| DEL || 52 || 1 || 11 || 12 || 42 || 13 || 0 || 3 || 3 || 20
|-
| 2017-2018 || Eisbären Berlin|| DEL || 24||2||6||8||4||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Eisbären Berlin|| DEL || 11 || 0 || 1 || 1 || 2 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Eisbären Berlin|| DEL || 38||0 ||7 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021|| Krefeld Pinguine || DEL || 37 || 0 || 6 || 6 || 14 || - || - || - || - || -

Internationales

Notes et références 

Joueur international allemand de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Krefeld Pinguine
Défenseur de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en mars 1988
Naissance à Lampertheim (Hesse)